Ez a lista a Monsuno című anime epizódjait tartalmazza.

Epizódlista

Források 
 TV Tokyo, Monsuno

Animesorozatok epizódlistái